Magdala – città d'Israele
 Magdala – villaggio dell'Etiopia oggi conosciuto col nome di Amba Mariam
 Magdala – città della Germania